Ла́боды () — деревня в составе Фанипольского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 18 километрах от Дзержинска, 20 километрах от Минска и 8 километрах от железнодорожной станции Фаниполь.

История 
Деревня Лабоды известна с начала XVIII века в составе Минского повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1710 году в деревне насчитывалось 7 дворов, где проживали 27 жителей. В это же время в деревне действовала мельница, рядом находился одноимённое имение С. Богушевича. Позже деревня принадлежала И. Волотковичу. После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году, находилось в составе Российской империи. В 1800 году насчитывалось 9 дворов, 64 жителя. Деревня находилась во владении И. Ваньковича, также действовала корчма. 

В 1870 году насчитывалось 28 ревизских душ, деревня находилась в составе Черкасской сельской общины. Во второй половине XIX века—начале XX века находилась в составе Самохваловичской волости Минского уезда Минской губернии. В 1897 году насчитывалось 17 дворов, проживали 97 жителей. В 1917 году в деревне проживали 135 жителей на 18 дворов, на одноимённом хуторе насчитывалось 3 двора с 25-ю жителями. С 23 марта 1932 года в составе Фанипольского польского национального сельсовета, который являлся частью Дзержинского польского национального района. 31 июля 1937 года полрайон был упразднён и деревня была включена в состав Минского района. С 20 февраля 1938 года находится в составе Минской области, которая была образована после упразднения окружной системы деления Белорусской ССР. С 4 февраля 1939 года в составе восстановленного Дзержинского района. С 1929 года деревня входила в состав колхоза имени Фалько. 

Во время Великой Отечественной войны с 28 июня 1941 года по 6 июля 1944 года деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, на фронте погибли 5 жителей деревни. На 1960 год в Лабодах проживали 129 жителей. В 1991 году насчитывалось 18 хозяйств, проживали 40 жителей. С 2003 года входит в состав филиала «Фалько-2003».

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)